Le mot sondeur peut désigner :
 Sondeur bathymétrique ;
 Sondeurs d'abîmes.

Voir aussi